Анато́лий Абра́мов:
 Абрамов, Анатолий Александрович (род. 1937) — советский народный музыкант, бандурист.
 Абрамов, Анатолий Васильевич (1915—1983) — советский актёр театра и кино.
 Абрамов, Анатолий Михайлович (1917—2005) — русский литературовед и поэт, педагог.
 
 Абрамов,  Анатолий Сергеевич (род. 1955) — советский и российский музыкант, заслуженный артист России.